Vanity Fair (englisch für „Jahrmarkt der Eitelkeit“) steht für:

 Name eines Handlungsortes in John Bunyans Allegorie (1678), siehe The Pilgrim’s Progress #Orte der Pilgerreise
 Roman von William Makepeace Thackeray (1848), deutsch Jahrmarkt der Eitelkeit
 Vanity Fair – Jahrmarkt der Eitelkeit, Romanverfilmung (2004)

 Vanity Fair (Magazin), internationale Zeitschrift (ab 1913)
 Vanity Fair (englisches Magazin), Zeitschrift (1868–1914)

Siehe auch:
 Vanity Fare (britische Pop-Band)